Juri Malyschew ist der Name folgender Personen:

* Juri Alexandrowitsch Malyschew (* 1947), sowjetischer Ruderer 
 Juri Nikolajewitsch Malyschew (* 1939), sowjetischer Bergbauingenieur
 Juri Wassiljewitsch Malyschew (1941–1999), sowjetischer Kosmonaut